Першотравне́ве — село в Україні, у Снігурівському районі Миколаївської області. Населення становить 801 осіб. Орган місцевого самоврядування — Першотравнева сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Першотравневе 

Села Баштанського району
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню